Стойково е село в Южна България. То се намира в община Хасково, област Хасково.

География 

Селото се намира близо до Родопите.

История 

Старото име на Стойково е Дурали.

Население 
 Численост
Численост на населението според преброяванията през годините:

Етнически състав 
Преброяване на населението през 2011 г.

Численост и дял на етническите групи според преброяването на населението през 2011 г.:

Културни и природни забележителности 
На стената до входа на читалището е монтирана паметна плоча с имената на загиналите във войните през 1912-1913 и 1915-1918 г. Има и паметна плоча на Митьо Митев, загинал в Отечествената война.

Други 
На 27 април 2007 г. в пощата на селото е пуснат в употреба специален пощенски плик. Темата на изданието е „50 години Пощенска станция в с. Стойково, област Хасково“. Пликът е илюстрован със стандартен знак за пощенска услуга /0,55 лв./ и специален пощенски печат. Тиражът е 5150 бр. Художник – Росица Ячкова.

Източници 

Села в област Хасково
Населени места в община Хасково